Фонд развития «Институт Евразийских Исследований» — российская некоммерческая организация, основанная в мае 2005 г. и связанная с Международным евразийским движением.

Своими целями фонд называет восстановление и развитие культурных, гуманитарных, образовательных связей между бывшими республиками СССР: Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Южной Осетией. Филиалы фонда работают во многих бывших советских республиках.

Деятельность 
Среди реализованных Фондом проектов — такие, как:
 организация и проведение конкурса «Русская премия» для лучших литературных произведений, написанных на русском языке гражданами постсоветских государств. Председатель жюри премии — Чингиз Айтматов;
 учреждение стипендий им. Менделеева для лучших студентов ВУЗов стран постсоветского пространства;
 издание дайджеста российской прессы;
 издание в Таджикистане первого за 15 лет детского журнала «Почемучка» и журнала «Русский язык и литература в школах»;
 проекты по поддержке республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната и территориального центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов г. Душанбе, школы-интерната для детей-сирот в Чуйской области в Киргизии, средней школы № 2 города Сухум в Абхазии и пр.;
 в Узбекистане Фондом были переданы в дар Национальной библиотеке 5000 экземпляров современных русских книжных изданий в области художественной литературы и гуманитарных наук.

Фонд является организатором многочисленных международных форумов, конференций и круглых столов по гуманитарным проблемам взаимоотношений стран бывшего СССР.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Подборка новостей на сайте REGNUM

Некоммерческие организации России